Desprez kan syfta på bland andra:

Josquin des Prez (död 1521), flamländsk-fransk tonsättare.
Louis Jean Desprez (1743–1804), svensk-fransk konstnär.

Franska efternamn

it:Desprez